Albano – jezioro w Lacjum
 Albano Laziale – miejscowość w Lacjum
 Albano di Lucania – miejscowość w Basilikacie
 Albano Sant’Alessandro – miejscowość w Lombardii
 Albano Vercellese – miejscowość w Piemoncie